Příjmení Weiland nese více různých osobností:

 Emil Weiland (1896–???) – český a československý politik
 Paul Weiland (* 1953) – anglický filmový a televizní režisér
 Scott Weiland (1967–2015) – americký hudebník, textař a zpěvák